Ма́рьино — посёлок в Новомосковском административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года был в составе Ленинского района Московской области). Входит в состав поселения Филимонковское.

Население

Устройство посёлка 
 детский сад № 38
 общеобразовательная школа
 Дом культуры
 Библиотека № 262
 Отделение Почты России. Индекс 108815.
Существовал проект, предусматривающий строительство жилого микрорайона в пос. Марьино, в котором помимо жилых домов возведут школы, детские сады. Срок реализации 2009—2016 годы.

Промышленность 
 Марьинская птицефабрика, градообразующее предприятие. Закрыта в 2012 году. Преобразована в «Новомосковский технопарк».

Транспорт 
 Автобус № 420 до метро Саларьево.
 Автобус № 1039 до города Видное. Проходит в километре от посёлка через Старое Марьино.
 Маршрутное такси № 894 метро Ясенево — Московский.
 С 1 августа 2013 года для улучшения транспортного обслуживания пассажиров Новой Москвы организован новый маршрут автобуса № 879 от 1-го мкр-на Московского до совхоза «Воскресенское».

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Новомосковского административного округа